

Sigle 
 CPU – processore centrale del computer

Codici 
 CPU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cururupu (Brasile)
 cpu – codice ISO 639-3 della lingua ashéninka pichis